Liberovici è un cognome italiano che può riferirsi a:
Sergio Liberovici, compositore italiano;
Andrea Liberovici, compositore italiano, figlio di Sergio.